Домінгуш Пасієнсія (порт. Domingos Paciência, нар. 2 січня 1969, Леса-да-Палмейра) — португальський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Домінгуш Дуарте (порт. Domingos Duarte, нар. 10 березня 1995, Кашкайш) — португальський футболіст, захисник іспанського клубу «Гранада».
 Жонатас Домінгуш (порт. Jônatas, нар. 29 липня 1982, Форталеза, Бразилія) — бразильський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Жуан Домінгуш Пінту (порт. João Domingos Pinto, нар. 21 листопада 1961, Олівейра-ду-Дору) — португальський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Рікарду Домінгуш Барбоза Перейра (порт. Ricardo Domingos Barbosa Pereira, нар. 6 жовтня 1993, Лісабон) — португальський футболіст, нападник «Лестер Сіті».
 Сан-Домінгуш-де-Рана (порт. São Domingos de Rana; МФА: [ˈsɐ̃w du.ˈmĩ.guʒ dɨ ˈʁɐ.nɐ]) — парафія в Португалії, у муніципалітеті Кашкайш.
 Домінгуш Сімоеш Перейра (нар. 1964) — політичний діяч Гвінеї-Бісау, глава уряду країни 3 липня 2014 — 20 серпня 2015.